Juan Carreño puede referirse a las siguientes personas:

 Juan Carreño de Miranda (1614-1685), pintor español.
 Juan Carreño Sandoval (1909-1940), futbolista mexicano.
 Juan Carreño López (1968-), exfutbolista y entrenador chileno.